Grijsbuikvoszanger
 Rubehovoszanger
 Zwartkapvoszanger